Desa Wringinanom kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wringinanom (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 113,11), Jawa Timur, 
 Desa Wringinanom (administrativ by i Indonesien, lat -7,87, long 113,09), Jawa Timur, 
 Desa Wringinanom (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 113,66), Jawa Timur, 
 Desa Wringinanom (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 113,97), Jawa Timur, 
 Desa Wringinanom (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 112,53), Jawa Timur, 
 Desa Wringinanom (administrativ by i Indonesien, lat -8,03, long 112,80), Jawa Timur, 
 Desa Wringinanom (administrativ by i Indonesien, lat -8,01, long 111,51), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar